El affaire Dominici es una expresión ambigua que puede referirse a: 

 El affaire Dominici es un célebre caso judicial francés de 1952.
 El affaire Dominici; película franco-española de 1973 dirigida por Claude Bernard-Aubert.
 El affaire Dominici; telefilm de Pierre Boutron en el año 2003-